Lanin bezeichnet:

 Boris Alexandrowitsch Lanin (* 1961), russischer Literaturwissenschaftler
 Iwan Jurjewitsch Lanin (* 1992), russischer Skispringer
 Lester Lanin (1907–2004), US-amerikanischer Musiker
 Sam Lanin (1891–1977), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 den Vulkan Lanín